La Casaluna est une rivière française de l'île de Corse, département de la Haute-Corse. Elle est un affluent du Golo.

Géographie 
D'une longueur de . La rivière Casaluna prend sa source à  d'altitude sous la Punta di Merza () dans le Valle Orezzinche - commune de Carticasi, dans le Parc naturel régional de Corse.

Elle a donné son nom à la vallée de la Casaluna. Sa confluence avec le Golo se situe au lieu-dit Taverna (Piedigriggio).

Communes et cantons traversés 

Dans le seul département de la Haute-Corse, la Casaluna traverse ou longe les territoires des communes de Carticasi, Cambia, San-Lorenzo, Erone, Lano, Aiti, Saliceto (Haute-Corse), Gavignano, et Morosaglia.

Bassin versant 
Le bassin versant  (Y702) est de .

Organisme gestionnaire 
L'organisme gestionnaire est le Comité de bassin de Corse, depuis la loi corse du .

Affluents 
Le cours de la Casaluna est grossi successivement par les eaux des ruisseaux Pindagliole, Malerso, Mangani au lieu-dit Ponte di u Mulinu, Vecchiale (Carticasi), Sarbaio (Cambia), Ponticello (San-Lorenzo), Petratole, Noce, Scandulajola (Erone), L'Aninco (Lano), Gavignaninco (Gavignano) Pianta Ginepra, Mufrage, Prunitaccio (Castineta) et Turlone.

Rang de Strahler 
Le rang de Strahler est de cinq.

Hydrologie

Aménagements et écologie

Ouvrages sur le cours 
 Pont de Lano : pont routier de la D139 sur la commune de Lano
 Pont routier de la D39 sur la commune d'Aiti
 Ponte di u Mulinu sur la commune de Carticasi

Voir aussi 

 la liste des cours d'eau de Corse
 la liste des rivières de France
 les zones humides de Corse
 le Golo
 le parc naturel régional de Corse

Notes et références

Notes

Références 

Cours d'eau en Haute-Corse
Système hydrologique du Golo